Kögsten ist ein deutscher Ortsname:

Kögsten, 1938 bis 1946 Michelfelde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Nowinki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kögsten (Ostpreußen), Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland